Psary kan syfta på följande platser:

Polen 

 Psary (ort i Polen, Masoviens vojvodskap, Powiat pułtuski), 
 Psary (ort i Polen, Masoviens vojvodskap, Powiat kozienicki), 
 Psary (ort i Polen, Łódź vojvodskap, Powiat opoczyński), 
 Psary (ort i Polen, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat oławski), 
 Psary (ort i Polen, Masoviens vojvodskap, Powiat płocki), 
 Psary (ort i Polen, Kujavien-Pommerns vojvodskap), Powiat włocławski, 
 Psary (ort i Polen, Storpolens vojvodskap, Powiat kolski), 
 Psary (ort i Polen, Łódź vojvodskap, Powiat Łowicki), 
 Psary (ort i Polen, Storpolens vojvodskap, Powiat turecki), 
 Psary (ort i Polen, Łódź vojvodskap, Powiat poddębicki), 
 Psary (ort i Polen, Storpolens vojvodskap, Powiat ostrowski), 
 Psary (ort i Polen, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat trzebnicki), 
 Psary (ort i Polen, Święty Krzyż vojvodskap), Powiat włoszczowski, 
 Psary (ort i Polen, Schlesiens vojvodskap, Powiat lubliniecki), 
 Psary (kommunhuvudort), Schlesiens vojvodskap, Powiat będziński, 
 Psary (ort i Polen, Lillpolens vojvodskap), Powiat chrzanowski, 
 Psary (kommun), Schlesiens vojvodskap, Powiat będziński,

Tjeckien 

 Psáry, ort, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar